Probujdénie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Probujdénie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Probujdénie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia